Diese Statistik enthält Tabellen zur deutschlandweiten Entwicklung (nach Bundesländern) der COVID-19-Pandemie und ist ergänzender Teil des Artikels COVID-19-Pandemie in Deutschland.

Fall- und Todeszahlen

Zusammengefasste Übersichtsdiagramme der an das RKI gemeldeten Fallzahlen 

Die zusammengefasste Darstellung dient zur Verbesserung der Übersichtlichkeit, die Detaildarstellung in tagesgenauer Grafik und in tagesgenauer Tabellenform folgt weiter unten.

Neue Infektionsfälle pro Tag (zusammenfassende monatliche Darstellung)

Infektionsfälle kumuliert (zusammenfassende monatliche Darstellung)

Neue Todesfälle pro Tag (zusammenfassende monatliche Darstellung)

Todesfälle kumuliert (zusammenfassende monatliche Darstellung)

Aktive Fälle pro Tag (zusammenfassende monatliche Darstellung) 
Die Anzahl der aktiven Fälle pro Tag ergibt sich aus der Anzahl der übermittelten Infektionsfälle abzüglich der Todesfälle und der geschätzten Zahl der Genesenen bis zu diesem Tag und wird seit dem 11. November 2020 auch im Lagebericht des Robert Koch-Instituts (RKI) angegeben. Die hier dargestellten Fälle wurden aus den tagesaktuellen Daten des RKI-Dashboards berechnet.

Inzidenz nach Lebensalter 
Das Robert-Koch-Institut veröffentlicht allwöchentlich im Rückblick eine Statistik zur Inzidenz nach Lebensalter. Im Hauptartikel findet sich eine rückblickend kommentierte Darstellung für die Jahre 2020 und 2021, ohne die an der Jahreswende 2021/22 beginnende, von der Omikron-Variante bestimmte Infektionswelle, die den Übergang zur endemischen Phase markiert. Letztere ist mit den vorhergegangenen nicht sinnvoll vergleichbar, da der Anteil schwerer und tödlicher Verläufe unter den positiv auf SARS-CoV-2 getesteten Personen wesentlich niedriger ist als bei den vorher dominierenden Virus-Varianten. Zudem ist die Zahl positiver Tests in den verschiedenen Altersgruppen angesichts überwiegend symptomloser Infektionen noch stärker als zuvor durch die veränderte Teststrategie geprägt. Das folgende Diagramm stellt dennoch die „Inzidenzen“ von März 2020 bis Anfang Juni 2022 dar.
Nachweise von SARS-CoV-2 je 100.000 Einwohner pro Woche, nach Altersgruppen (Stand 16. Juni 2022)

Tages-Statistik der an das RKI gemeldeten kumulierten Fallzahlen

Diagrammdarstellung 

Bestätigte Infektionsfälle in Deutschland, Differenz zum Vortag nach Daten des Robert Koch-Institut (RKI)
Anmerkungen zur Grafik:

 Infektionsfälle bis 16. März 2020 vorabgemeldete laborbestätigte Infektionsfälle, ab 17. März elektronisch übermittelte Infektionsfälle.
 Da es sich um eine sehr dynamische Situation handelt, kann es zu Abweichungen bzw. zeitlichen Verzögerungen zwischen den RKI-Fällen und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Länder oder der Weltgesundheitsorganisation (WHO), kommen.
 Die täglich neu dem RKI bekannt gewordenen Fälle beinhalten auch Fälle mit teilweise weit zurückliegendem Melde- oder Erkrankungsdatum. Aufgrund des Übermittlungsprozesses kommt es zu Verzögerungen, bis diese dem RKI bekannt sind. Ferner können Fälle durch nachträgliche Prüfungen oder Umzug in die Zuständigkeit eines anderen Gesundheitsamtes korrigiert werden. Diese Korrekturen wirken sich ebenfalls auf die Differenz zum Vortag aus, sodass diese Differenz nicht exakt der Zahl der neu bekannt gewordenen Fälle entspricht. (siehe auch unter Anmerkungen)

Tabellarische Detaildarstellung nach Bundesländern 
→ Werte bis 31. Dezember 2020 siehe COVID-19-Pandemie in Deutschland/Statistik/2020
→ Werte 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 siehe COVID-19-Pandemie in Deutschland/Statistik/2021
→ Werte 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022 siehe COVID-19-Pandemie in Deutschland/Statistik/2022

Die Farbgebung hebt die Wochenenden und die gesetzlichen Feiertage hervor, wobei Samstage in ocker bzw. Sonn- und Feiertage rötlich eingefärbt werden.

Tages-Statistik der gemeldeten kumulierten Inzidenz nach Bundesländern  
→ Werte bis 31. Dezember 2020 siehe COVID-19-Pandemie in Deutschland/Statistik/2020
→ Werte 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 siehe COVID-19-Pandemie in Deutschland/Statistik/2021
→ Werte 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022 siehe COVID-19-Pandemie in Deutschland/Statistik/2022

Die Farbgebung hebt die Wochenenden und die gesetzlichen Feiertage hervor, wobei Samstage in ocker bzw. Sonn- und Feiertage rötlich eingefärbt werden.

Tages-Statistik der an das RKI gemeldeten kumulierten Todesfallzahlen

Diagrammdarstellung 
Bestätigte Todesfälle in Deutschland, Differenz zum Vortag nach Daten des Robert Koch-Institut (RKI)
Anmerkungen zur Grafik:

 vgl. Anmerkungen beim Diagramm zu Fallzahlen

Tabellarische Detaildarstellung nach Bundesländern 
→ Werte bis 31. Dezember 2020 siehe COVID-19-Pandemie in Deutschland/Statistik/2020
→ Werte 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 siehe COVID-19-Pandemie in Deutschland/Statistik/2021
→ Werte 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022 siehe COVID-19-Pandemie in Deutschland/Statistik/2022

Die Farbgebung hebt die Wochenenden und die gesetzlichen Feiertage hervor, wobei Samstage in ocker bzw. Sonn- und Feiertage rötlich eingefärbt werden.

Halbjahres-Statistik der Todesfallzahlen pro Mio. Einwohner nach Bundesländern 

Weiß unterlegt: Kumulierte Werte; blau unterlegt: Zuwachs im Winterhalbjahr; ocker unterlegt: Zuwachs im Sommerhalbjahr
In jeder Zeile sind die drei höchsten Werte in Fettschrift.
Berechnung mit den absoluten Zahlen aus der oben stehenden Tabelle und aufgrund der Einwohnerzahlen Stand 31. Dezember 2019. Scheinbare Additionsfehler beruhen darauf, dass auch die Zuwächse zunächst absolut berechnet und erst dann gerundet wurden.

Landkreise und kreisfreie Städte mit hohen Inzidenzwerten 
Am 10. November 2021 erreichte der Kreis Rottal-Inn in Niederbayern als erster Landkreis in Deutschland die Grenze von 1.000 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vorangegangenen 7 Tagen, die 2.000 erreichte der Erzgebirgskreis am 26. November 2021 als erster Landkreis und die 3.000 wurde am 25. Januar 2022 zuerst in Berlin im Bezirk Mitte überschritten. Am 7. Februar 2022 überstieg der Landkreis Fürstenfeldbruck als erster Landkreis die Grenze von 4.000 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vorangegangenen 7 Tagen.

Landkreise und kreisfreie Städte mit hohen Todesfallzahlen

Reproduktionszahl

Zusammengefasste Übersichtsdiagramme der geschätzten Nettoreproduktionszahlen nach RKI

4-Tage-R-Wert (zusammenfassende monatliche Darstellung)

7-Tage-R-Wert (zusammenfassende monatliche Darstellung) 

Anmerkung zu den Grafiken:

 Der 4-Tage-R-Wert wird nur bis zum 16. Juli 2021 angegeben, seit dem 17. Juli 2021 wird vom RKI nur noch der 7-Tage-R-Wert veröffentlicht.

Tages-Statistik der Nettoreproduktionszahlen 
→ Werte bis 31. Dezember 2020 siehe COVID-19-Pandemie in Deutschland/Statistik/2020
→ Werte 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 siehe COVID-19-Pandemie in Deutschland/Statistik/2021
→ Werte 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022 siehe COVID-19-Pandemie in Deutschland/Statistik/2022

Die Farbgebung hebt die Wochenenden und die gesetzlichen Feiertage hervor, wobei Samstage in ocker bzw. Sonn- und Feiertage rötlich eingefärbt werden. RKI: „Durch Verzögerungen bei der Übermittlung der Fallzahlen an Wochenendtagen kommt es zu zyklischen Schwankungen des 4-Tage-R-Wertes. Der 7-Tages-R-Wert verläuft deutlich gleichmäßiger, da jeweils alle Wochentage in die Bestimmung eines Wertes eingehen.“

SARS-CoV-2 in der epidemiologischen Überwachung

Laborbasierte Surveillance SARS-CoV-2 
Die Antibiotika-Resistenz-Surveillance (ARS) am Robert Koch-Institut wurde im Jahr 2020 für die Surveillance von SARS-CoV-2 erweitert. Derzeit (Stand 10. September 2020) melden 70 Labore freiwillig detaillierte Daten zu SARS-CoV-2-Testungen in Deutschland. Dies deckt rund 40 % aller Testungen ab. Die Daten sind vollständig, da neu hinzukommende Labore ihre Daten auch rückwirkend bereitstellen. Die Daten sind nicht repräsentativ, da Krankenhauslabore gegenüber niedergelassenen Laboren derzeit unterrepräsentiert sind, und nicht alle Bundesländer gleich abgedeckt sind. Auswertungen werden in Wochenberichten veröffentlicht.

Arbeitsgemeinschaft Influenza 
Das Nationale Referenzzentrum für Influenza (NRZ) im Robert Koch-Institut gibt im Rahmen der virologischen Surveillance täglich Zahlen zur Verteilung verschiedener respiratorischer Viren in den untersuchten Proben der deutschen Sentinelerhebung heraus. Diese werden u. a. in den Influenza-Wochenberichten der Arbeitsgemeinschaft Influenza ausgewertet.

Seit der 8. KW 2020 werden Sentinelproben zusätzlich auf  untersucht, so dass ein Vergleich mit gewöhnlichen respiratorischen Viren möglich wird. Neben  wurde auf Influenza-, Respiratory-Syncytial-, humanes Metapneumo-, humanes Parainfluenza- und Rhinovirus getestet.

Anmerkung zum Diagramm: Die Zahlen der jeweils letzten Woche können sich nachträglich ändern, da mehr Proben analysiert werden. Aufgrund der sehr geringen Positivenzahlen (zwischen 0 und 4) und der seit Ende der Grippewelle abnehmenden Gesamtzahl an Proben (zwischen 31 und 66 in der 15. bis 41. KW) sind die dargestellten Werte mit einer größeren Unsicherheit behaftet. Insbesondere für die im Diagramm letzte 42. KW lassen die bisher nur 15 analysierten Schritte von größer als 6 % und eine geringere Genauigkeit zu.

Anteile respiratorischer Viren nach der Sentinelerhebung des RKI8.–42. KW 2020, nach Daten des RKI (jeweils jüngste)Positivenrate = Anzahl positiver Proben / Anzahl eingesandter Proben.Werte für : Positivenrate = Anzahl positiver  Proben /  Anzahl der untersuchten Proben auf .

Für die Werte für die 8. bis 13. Kalenderwoche von  in der Grafik liegt eine eingeschränkte Vergleichbarkeit vor. Die zusätzlichen Untersuchungen auf  umfassten nicht alle Sentinel-Proben, es wurden umgerechnet zwischen 86 und 100 Prozent aller eingesendeten Proben untersucht.
Noch am 20. August 2020 stellte das RKI für die 33. Kalenderwoche fest: „Seit der 16. KW 2020 gab es in den Sentinelproben keine Nachweise von SARS-CoV-2 mehr.“ Bei 8 von 18 in der 33. KW eingesandten Proben wurden dagegen Rhinoviren nachgewiesen.

In der 39. Kalenderwoche, d. h. zwischen dem 19. und 25. September, gab es jedoch den ersten „weiteren Nachweis von SARS-CoV-2 nach 23 Wochen ohne Nachweis im Sentinel.“ Unter den 39 in dieser Woche eingesandten Proben fand sich eine mit Nachweis. Der Situationsbericht merkte dazu Unsicherheiten aufgrund der geringen Anzahl der eingesandten Proben an. In der 40. KW folgte ein weiterer Nachweis im Sentinel, und in der 41. KW drei Nachweise in den jeweils über 40 eingesandten Proben. In der 42. KW wurden jedoch bis zum Zeitpunkt der Berichtsveröffentlichung nur die geringe Anzahl von 15 Proben eingesandt, unter denen sich keine SARS-CoV-2-Positive befand.

Weblinks 

 Offizielle Statistiken der Weltgesundheitsorganisation
 Visualisierung der offiziellen Statistiken der Weltgesundheitsorganisation
 Visualisierung und Statistiken der Johns Hopkins University für die Welt
 Statistiken und Visualisierungen des Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten
 Statistik des Robert Koch-Instituts für Deutschland
 Visualisierung der Statistiken des Robert Koch-Instituts für Deutschland
 Visualisierung nach Altersgruppen auf Basis der veröffentlichten Daten des Robert Koch-Instituts für Deutschland
 Modellrechner zum Verlauf der Pandemie mit änderbaren Variablen (nach dem SEIR-Modell)
 FASZ 2. Juli 2021 / Piotr Heller: welche Daten will die Bundesregierung zukünftig sammeln?

Einzelnachweise

Anmerkungen 

Statistik
Deutschland
Medizinstatistik (Deutschland)